Клетка для кроликов:

 Австралийский забор для защиты от кроликов — 1833-километровый забор-барьер, построенный в 1907 году в штате Западная Австралия, как средство защиты от нашествия кроликов.
 Клетка для кроликов — книга 1996 года Дорис Пилкингтон, основанная на реальной истории.
 Клетка для кроликов — австралийская драма 2002 года режиссёра Филлипа Нойса; является экранизацией одноименной биографической книги.
 Клетка для кроликов — российский короткометражный фильм 2010 года режиссёра Дмитрия Аверина.